Mikołaj Ostroróg (1593-1651) – marszałek sejmu, regimentarz wojsk koronnych, podczaszy koronny, krajczy koronny, stolnik koronny, podstoli koronny
 Mikołaj Ostroróg (zm. 1612) – kasztelan bełski